Principal steht für:
 alte Schreibweise von Prinzipal
 Principal Point, Landspitze der Wiencke-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Principal (Azuay), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Chordeleg der ecuadorianischen Provinz Azuay

Principal ist der Name folgender Personen:
 Victoria Principal (* 1950), US-amerikanische Schauspielerin